Baliton kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Baliton (ort i Azerbajdzjan), Lerik,

Filippinerna 

 Baliton (ort i Filippinerna), SOCCSKSARGEN, Province of Sarangani, 
 Baliton River, vattendrag, SOCCSKSARGEN, Province of South Cotabato, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar